Населені пункти в Чехії:

 Мезілесі (Пельгржимов)
 Мезілесі (Наход)